Margarita Melikovna Gasparyan (Moscou, 1 de Setembro de 1994) é uma tenista profissional russa de origem Armênia.

WTA finais

Simples: 1 (1 título)

Duplas: 2 (1 título 1 vice)

ITF finais

Simples: 9 (9–0)

Tenistas da Rússia
Naturais de Moscou